Махомут има више значења:

 Махомут (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Махомут (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику